Арканкерген:

 Арканкерген — древняя крепость в Восточно-Казахстанской области.
 Арканкерген — погранпост на казахстанско-китайской границе, где в 2012 году произошло массовое убийство.